Алекса́ндр Серге́евич Торя́н (3 июля 1986) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
В раннем возрасте уехал в Латвию. Выступал в составе «Вентспилса» и «Динабург». Бронзовый призёр чемпионата Латвии, принимал участие в розыгрыше кубка УЕФА.

29 октября 2005 года в игре Первой лиги Латвии между «ОСЦ/ФК33» и «Вентспилсом-2» забил 12 голов.

Вернувшись в Россию, играл в ряде клубов второй лиги. Последней его командой был «Губкин», за который Торян не провел ни одной игры.

Достижения 
  Бронзовый призёр чемпионата Латвии по футболу (1): 2005,

Примечания

Ссылки 
 На footbook
 Все футболисты Текстильщика

Футболисты России
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Реутов»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Химик» Дзержинск